Битва при Новаре () или Битва при Бикокке (; Бикокка — местечко при Новаре) — решающее сражение между Австрийской империей и Королевством Сардиния во время Австро-итальянской войны. Битва шла в течение всего дня 22 марта 1849 года и закончилась на рассвете 23 марта. Битва привела к тяжёлому поражению и отступлению сардинской армии из Пьемонта.

Непростое перемирие, заключённое в 1848 году между Австрией и Сардинией, продержплось менее чем семь месяцев, и 12 марта 1849 года сардинский король Карл Альберт, стремясь загладить свои прошлые неудачи, в одностороннем порядке разорвал перемирие с Австрией. Австрийская армия проявила военную инициативу в Ломбардии. Под командованием генерал-фельдмаршала Йозефа Радецкого, австрийцами был захвачен город Мортара.

Захват Мортары привёл к битве между австрийским и сардинским войсками в Новаре, находившейся в 45 км к западу от Милана. И хотя 85 000 сардинцев численно превосходили 72 000 воинов противника, австрийцы оказались более дисциплинированы и подготовлены к бою. Также сардинская армия страдала от отсутствия поддержки со стороны других итальянских государств. Генерал Джироламо Раморино, командующий одной из дивизий в сардинской армии, был обманут движениями Радецкого и вопреки приказаниям главнокомандующего покинул пост близ Павии, который должен был охранять. Радецкий поспешил воспользоваться этой ошибкой и переправился через Тичино, что стало первой причиной поражения сардинской армии.

Сардинцы были отброшены к Боргоманеро у подножия Альп, и австрийские войска без труда оккупировали Новару, Верчелли и Турин. Австрийский генерал барон Юлиус фон Хайнау покорил Брешию, расположенную в 54 милях от Милана, после чего Карл Альберт отрёкся от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила, который позже стал первым королём объединенной Италии. Пьемонтская республика не была создана, хотя Римская и Венецианская республики уже были провозглашены. Карл Альберт уехал в Порту (Португалия), где вскоре и скончался.

Мирный договор был подписан 9 августа. Сардиния была вынуждена выплатить Австрии огромную контрибуцию в размере 65 миллионов франков. В итоге бо́льшая часть Италии снова оказалась под властью австрийцев.

Литература 

 Максутов. La guerre à va banque (опыт исследования на почве кампании 1849 года в Италии).
 Новара // Советская военная энциклопедия / под ред. Н. В. Огаркова. — М.: Воениздат, 1980. — Т. 5. — 603 с. — (в 8-ми т). — 105 000 экз.

Ссылки 

 

Сражения по алфавиту
Сражения в Италии
Сражения Сардинского королевства
Сражения Австрии
События 22 марта
Сражения 1849 года
Войны за независимость Италии